Озёрный — административно-территориальная единица (административная территория посёлок сельского типа с подчинённой ему территорией) и муниципальное образование (сельское поселение с полным официальным наименованием муниципальное образование сельского поселения «Озёрный») в составе муниципального района Печора Республики Коми Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Озёрный.

Население 

В 2007 году численность поселения из одного населённого пункта составляла 819 человек. После объединения поселений, численность населения составила 1610 человек (от данных переписи 2010 года), в том числе: деревня Бызовая — 122 чел., посёлок Кедровый Шор — 223 чел., деревня Конецбор — 191 чел., посёлок Красный Яг — 313 чел., деревня Медвежская — 79 чел., посёлок Озёрный — 682 человек.

Состав 
Состав административной территории и сельского поселения:

История 
Статус и границы административной территории установлены Законом Республики Коми от 6 марта 2006 года № 13-РЗ «Об административно-территориальном устройстве Республики Коми».

Статус и границы сельского поселения были установлены Законом Республики Коми от 5 марта 2005 года № 11-РЗ «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми».

Изначально в состав сельского поселения входил только посёлок Озёрный. В 2011 году сельские поселения Красный Яг и Кедровый Шор были упразднены, а их населённые пункты вошли в состав сельского поселения «Озёрный».

Достопримечательности 
Близ деревни Бызовая находится палеолитическая стоянка древнего человека Бызовая, где, возможно, обитали неандертальцы.

См. также 
 Населённые пункты Республики Коми
 Административно-территориальное деление Республики Коми

Примечания

Ссылки 
 Список глав городских (сельских) поселений 
 Муниципальное образование сельское поселение «Озёрный» 

Сельские поселения Коми
Муниципальные образования муниципального района Печора